Umbria steht für:
 Umbrien, italienische Region

Schiffe
 Umbria (Schiff, 1912), Schiffswrack vor der Küste des Sudan
 Umbria (Schiff, 1884), Dampfschiff der Cunard Line

astronomische Objekte:
 (117093) Umbria, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Umbra